Nassau Avenue (Crosstown Line), een metrostation
Nassau Avenue (Greenpoint), een straat in Greenpoint
Nassau Avenue (Denver), een straat in Denver